The Breaking Point – film del 1914 diretto da Frank Wilson
 The Breaking Point – film del 1921 diretto da Paul Scardon
 The Breaking Point – film del 1924 diretto da Herbert Brenon
 The Breaking Point – film del 1961 diretto da Lance Comfort